La Copa Paraguay 2020 iba a ser la tercera edición del certamen, que otorgaría al campeón la clasificación en forma directa a la Copa Sudamericana 2021.

El certamen tenía previsto su inicio para el 14 de abril, pero éste quedó pendiente debido a la pandemia de COVID-19 y las medidas sanitarias que la misma conlleva. El miércoles 15 de julio, la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó que esta edición quedó cancelada, debido a que no contaban con las medidas de seguridad correspondientes.

Véase también 
 Estadios de Paraguay
 Apertura 2020
 Clausura 2020
 División Intermedia 2020
 Interligas 2019/20
 Nacional B 2020
 Primera B 2020
 Primera C 2020

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol

Fútbol en 2020
Deporte en Paraguay en 2020